Иоппа (; )

 Иоппа (Иоппия) — название города Яффа (Израиль) в Библии, в книге Деяний апостольских.
 Иоппа — небольшая планета в компьютерной игре «Mass Effect» (2007).

См. также
 Джоппа